Johan Ehn kan syfta på:

 Johan Ehn (politiker)
 Johan Ehn (skådespelare)